

Personen
Charles Cavendish (1620-1643), Engels royalistisch kolonel-generaal
Margaret Cavendish (1623-1673), filosoof, dichter en schrijfster
William Cavendish, 4e hertog van Devonshire (1720-1764), Brits eerste minister
William Cavendish, 5e hertog van Devonshire (1748-1811), Engels edelman
Henry Cavendish (1731-1810), Brits natuur- en scheikundige
William Cavendish-Bentinck (1738-1809), 3e hertog van Portland, Brits eerste minister
Charles Cavendish-Bentinck (1817-1865), Anglicaans dominee
Cecilia Cavendish-Bentinck (1862-1938), grootmoeder van koningin Elizabeth II
Simon Cavendish (1961-2005), internetpionier in Nederland
Mark Cavendish (1985), wielrenner

Plaatsen
Canada
Cavendish (Alberta)
Cavendish (Newfoundland en Labrador)
Cavendish (Ontario)
Cavendish (Prins Edwardeiland)

Verenigde Staten
Cavendish (Idaho)
Cavendish (Missouri)
Cavendish (Vermont)
Fort Cavendish, Illinois

Engeland
Cavendish (Engeland)

Overig
Cavendish-cel, een geheugencel
Cavendish-laboratorium, de faculteit natuurkunde van de Universiteit van Cambridge
Cavendish, een bananenras 
Cavendish (televisieserie), Canadees televisieserie uit 2019